6 miejscowości w Polsce: 
 Tupadły – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Tupadły – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Tupadły – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Wielgie
 Tupadły – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Kcynia
 Tupadły – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Drobin
 Tupadły – wieś w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo